John Hutton peut faire référence à :

Politique 
 John Hutton (1955), ancien député du parti travailliste, à Barrow and Furness et ancien secrétaire d'État à la Défense.

Sports 
 John Hutton (1966), le footballeur australien avec les Brisbane Bears et les Fremantle Dockers
 Jock Hutton (1898–1970), footballeur écossais qui a joué pour Aberdeen, Blackburn Rovers et l'Ecosse

Autre 
 John Hutton (1928), écrivain britannique policier et romans policiers